Die BDSV Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen e. V. mit Sitz in Düsseldorf und einem Büro in Berlin ist und hat 700 Mitgliedsunternehmen.

Geschichte 
Die Gründung erfolgte am 1. Oktober 1997 durch eine Verschmelzung der Verbände Bundesverband der Deutschen Stahl-Recycling-Wirtschaft e. V. (BDS) aus dem Jahre 1952 und dem Deutschen Schrott/Recycling/Entsorgungsverband e. V. (DSV) aus dem Jahre 1953.

Aufgaben und Ziele 

Der Verband vertritt die Interessen von deutschen bzw. in Deutschland tätigen Unternehmen, die in den Bereichen Stahlrecycling und weiteren Entsorgungsdienstleistungen tätig sind. Hierzu gehört u. a. die Vertretung des Berufsstandes gegenüber Ministerien, Behörden, Verbänden und sonstigen berufsständischen Organisationen, die Mitgliedschaft in überregionalen Organisationen, die Mitwirkung bei internationalen Themen sowie die sachkundige Mitarbeit in diversen Berufsgenossenschaften zur Umsetzung praktischer Erfahrungen in den gültigen Vorschriften und Richtlinien.

Aktivitäten 

Mit fünf Landesgruppen und Fachausschüssen kommuniziert die BDSV die aktuellen Entwicklungen nach innen und verhandelt nach außen die Interessen der Mitgliedsunternehmen.
Regelmäßig wird gegenüber den BDSV-Mitgliedsunternehmen über die Recyclingaktivitäten im europäischen Raum, z. B. EU-Wirtschaftspolitik, berichtet. Daneben gibt es zahlreiche Mitgliederinformationen, die über den Markt, die Preise, rechtliche Themen und über neue technische Verfahren berichten. Neben der Durchführung eigener Workshops, Seminare und Kongresse vertritt die BDSV ihre Mitgliedsunternehmen auf Fachmessen und Veranstaltungen. Auch vertritt die BDSV die Mitglieder im Rahmen europäischer Dachverbände in Brüssel und in weltweiten Verbändekooperationen.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Imagefilm

Fußnoten 

Wirtschaftsverband (Deutschland)
Verein (Düsseldorf)
Verein (Bundesverband)
Gegründet 1997